Степовой — фамилия; имеет женскую форму Степовая. Известные носители:

 Степовой, Арсентий Иванович (1919—1984) — Герой Советского Союза.
 Степовой, Михаил Гаврилович (1769—1845) — генерал-лейтенант, директор Штурманского училища, член Адмиралтейств-совета.
 Степовой, Николай Федотович (1924—1944) — Герой Советского Союза.
 Степовой, Яков Степанович (1883—1921) — псевдоним украинского композитора и музыкального педагога, настоящая фамилия Якименко. 

 Степовая, Татьяна Юрьевна (род. 1965) — российская, ранее советская, шахматистка, гроссмейстер среди женщин, чемпионка РСФСР.

См. также 
 Степовой сельский совет — орган местного самоуправления на Украине.
 Степовое — название ряда населённых пунктов на Украине.